ЭХЗ — аббревиатура:
 Электрохимическая защита
 Электрохимический завод